Innalikasik bezeichnet:
 Innalikasik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innalikasik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland